Coloring Book (; ) — четвертый мини-альбом южнокорейской гёрл-группы Oh My Girl. Был выпущен 3 апреля 2017 года компанией WM Entertainment и распространен LOEN Entertainment. Альбом содержит пять треков, включая ведущий сингл «Coloring Book». ДжинИ не участвовала в продвижении альбома, из-за проблем со здоровьем.

Трек-лист

Примечания

Источники